Les élections cantonales françaises de 1883 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-1 

Auguste Salaün-Penquer (Rép.mod) élu depuis 1871, président du Conseil Général depuis 1880 est mort en .

Mr Lamarque et Charlot dit Normand sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Landerneau 

*sortant

Canton de Lesneven 

Emile de Forsanz (Réact) élu depuis 1866 démissionne en 1882.
Alfred Lunven (Réact) est élu lors de la partielle.
Mr Inizan et Miossec de Kerdanet sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton d'Ouessant 

Octave Didelot (Réact) élu depuis 1876 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Ploudiry 

*sortant

Canton de Saint-Renan 

*sortant

Canton de Quimper 

*sortant

Canton de Briec 

*sortant

Canton de Douarnenez 

*sortant

Canton de Plogastel-Saint-Germain 

*sortant

Canton de Scaër 

François Marie Monjaret de Kerjégu (Réact) élu depuis 1842 est mort en 1882.
Son fils James de Kerjégu (Orléan.) a été élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Morlaix 

Prosper Estrade et Mr Lozach sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Landivisiau 

*sortant

Canton de Plouigneau 

*sortant

Canton de Sizun 

Léon Le Roux (Rép.mod) élu depuis 1871 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Taulé 

*sortant

Canton de Châteaulin 

Pierre-Marie Lacoste (Orléan.) élu depuis 1848 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Châteauneuf-du-Faou 

Mr Roudot et Guyonvarch sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton du Faou 

Théophile de Pompéry (Rép.mod) élu depuis 1848 est mort en 1880. Hippolyte Caurant (Rép.mod) a été élu lors de la partielle en 1881.

*sortant

Canton d'Huelgoat 

*sortant

Canton de Quimperlé 

Louis Richard et Mr Baron sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Pont-Aven 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1883